Шпулька, шпуля (от ) — катушка в машинах (швейных, прядильных, ткацких) для намотки ниток, пряжи 

Шпулька представляет собой устройство в виде катушки для наматывания нити. Она необходима для двухниточного шитья на швейной машине. Нить, заправленная в шпульку, называется нижней нитью строчки. Верхняя нить заправлена в иглу (или две иглы).

История

Функции 

Верхняя нить с помощью иглы опускается в область функционирования нижней нити. Верхняя нить петлёй захватывает нижнюю нить, с помощью полного поворота по кругу челнока (), который как бы растягивает петлю верхней нити, и пропускает через петлю шпульку и обе нити таким образом сцепляются, получается один стежок, затем процесс повторяется.

Материалы и размеры 
Размеры применяемой шпульки зависят от модели швейной машины. Как правило, старые швейные машины и импортные швейные машины прошлого имели нестандартные шпульки.

Шпульки для бытовых машин изготовляются из металла и пластмасс. В промышленных швейных машинах в основном используются металлические шпули.

Применение 
Шпульки для швейных машин применяются для двухниточной строчки.

Перед использованием швейной машины, необходимо проверить наличие нити в шпульке. Шпульку, при необходимости, заправляют нитью в автоматическом или полуавтоматическом режиме на этой же швейной машине.

Все швейные машины, в том числе и старые ручные, оснащены устройством, заправляющем нитью шпульки.

Заправленная нить должна равномерно и достаточно плотно заполнить шпульку, в противном случае процесс нужно повторить. Если швейная машина не позволяет выполнить это, то использовать шпульку с такой заправкой нити нельзя.

Хранить шпульки в домашних условиях желательно в особых кейсах, чтобы не повредить края, повреждение которых может спровоцировать остановку процесса шитья. Промышленные шпульки, как правило, хранятся на держателях машины до нескольких штук на каждом.

Способы закрепления 
Шпулька вставляется в шпульный колпачок или прямо в челночное устройство.

Шпульный колпачок может закрепляться в челноке, который устанавливается в специальном месте внизу строчки и делится на виды по месту закрепления на:
 вертикальный, центрально-шпульного качающегося типа челночного механизма используемый на машинах прошлого и части современных;
 горизонтальный, равномерно вращающегося типа челночного механизма используемый на промышленных машинах и в некоторых современных бытовых швейных машинах.

См. также 
 Катушка
 Бобина
 Шпулярник
 Строчка
 Двухниточная строчка
 Бьюла Луиза Генри — изобретательница швейной машины без шпульки

Примечания 

Детали швейных машин